Schandl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Schandl (1936–2022), österreichischer Strafgefangener
 Christian Schandl (* 1978), österreichischer Fußballspieler
 Ernst Schandl (1920–1997), österreichischer Komponist und Sänger v. a. von Wachauerliedern
 Ludwig Schandl (1908–1969), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter im Burgenland
 Rena Schandl (* 1962), österreichische Kinderbuchautorin

Siehe auch:
 Schandel (Begriffsklärung)
 Schantl